Rennenbach ist ein Gewässername:

 Rennenbach (Fils), linker Zufluss der Fils gegenüber Uhingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Rennenbach (Fischbach) oder Brenntenbach, rechter Zufluss des Fischbachs (zur Murr) gegenüber Mittelfischbach, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Rennenbach oder Ortsbach (Leinsbach), linker Zufluss des Leinsbachs (zum Arbach, zur Echaz) in Eningen unter Achalm, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Rennenbach (Saubach), rechter Zufluss des Saubachs (zur Radolfzeller Aach) in Mühlhausen, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Rennbach
 Rennebach
 Rinnenbach